Сербов — фамилия. Известные носители:
 Сербов, Исаак Абрамович (1871—1943) — российский и советский этнограф, фольклорист и археолог.
 Сербова, Яна Валерьевна (1980) — российская дзюдоистка.